Tiltepec bezeichnet:

 Tiltepec (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Tiltepec (Hidalgo), Ort in Hidalgo, Mexiko